Выход — многозначное слово:
 Выход — физическая величина: отношение массы продукта некоторого процесса к массе исходного вещества.
 Ордынский выход — дань, выплачивавшаяся Золотой Орде русскими землями в XIII—XV веках.
 Выход — название горы в Карпатах.
 «Выход» — ЛГБТ-организация в Санкт-Петербурге.
 «Выход» — российская рок-группа.
 «Выход» — российско-немецкий короткометражный фильм (2015).
 «Выход» — российский короткометражный документальный фильм (2022).

См. также 
 Эвакуационный выход
 Вход